Chiddes ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Chiddes (Nièvre)
 Chiddes (Saône-et-Loire)